Castello di Rivalta – castello di Gazzola in provincia di Piacenza
 Castello di Rivalta – ex castello di Rivalta, frazione di Lesignano de' Bagni in provincia di Parma
 Castello di Rivalta di Torino – castello di Rivalta di Torino in provincia di Torino
 Castello di Rivalta Bormida – castello di Rivalta Bormida in provincia di Alessandria
 Castello di Rivalta sul Mincio – ex castello di Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo in provincia di Mantova